Eudranes okei — вид хищных коротконадкрылых жуков рода Eudranes из подсемейства ощупники (Pselaphinae).

Распространение 
Австралия (Квинсленд).

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки—ощупники (Pselaphinae). Длина тела 3,4 мм. Глаза самок состоят из 50 фасеток. Нижнечелюстные щупики короткие, каждый третий сегмент вооружён мелким отстоящим шипиком на латеральном краю; видимые абдоминальные тергиты 1-3 (IV—VI) с широким дискальным килём. Булава усиков 3-члениковая, последний сегмент самый крупный. Тело покрыто короткими утолщёнными изогнутыми щетинками (на спинной поверхности их длина примерно в три раза крупнее своей ширины).
Вид был впервые описан в 2001 году американским энтомологом профессором Дональдом С. Чандлером (Chandler Donald S.; University of New Hampshire, Durham, Нью-Гэмпшир, США) вместе с таксонами , , , , Pselaphogenius recheri, Jardine kistnerorum и другими.
Таксон  включён в род  и отнесён к трибе Tmesiphorini из подсемейства Pselaphinae.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Ощупники
Животные, описанные в 2001 году
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии